

Mot
 Mikan est aussi un personnage du jeu vidéo Danganronpa 2 : Goodbye Despair
Mikan est un terme japonais générique pour un agrume doux, désignant notamment la mandarine satsuma.
 Mikan est le titre d'un single du groupe japonais Morning Musume.
 Mikan est aussi un personnage du manga Air Gear. C'est la sœur ainée âgée de 22 ans.
 Mikan est aussi le personnage principal du manga et anime Gaken Alice ou Académie Alice.
 Mikan est aussi un personnage des mangas To Love-ru et To Love Darkness. C'est la petite sœur du protagoniste.

Nom
 Johann Christian Mikan était un botaniste et zoologiste allemand.
 Mikan Sakura est un personnage du manga Gakuen Alice.
 Mikan Céline Koné est une actrice ivoirienne.
 George Mikan est un joueur américain de basket-ball.
 Yuuki Mikan est un personnage du manga To Love-ru.

Homonymie de patronyme